Csehország
 Zvole, település a Nyugat-prágai járásban
 Zvole, település a Šumperki járásban
 Zvole, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Zvole, Rychnovek településrésze a Náchodi járásban